Théophile Brothier (1819-1900), homme politique français.
 Yvonne Brothier (1889-1967), comédienne et cantatrice soprano attachée à l'Opéra-Comique de Paris.

Voir aussi 
 Raoul Brothier de Rollière (1859-1917), ingénieur civil, surtout connu pour son ouvrage intitulé Les Rues de Poitiers : dictionnaire historique et biographique.